Protarchos steht für:

 Protarchos (Kameenschneider), griechischer Kameenschneider
 Protarchos von Athen, antiker griechischer Philosoph